UPL steht für:

 Union patriotique libre, tunesische Partei, siehe Freie Patriotische Union
 UPL (Unternehmen) (ehemals United Phosphorus Limited), indischer Spezialchemie-, Agrochemie- und Saatgutkonzern
 UPL (Computerspielhersteller), japanischer Computerspiel Hersteller

Abkürzung